Haapasaari (Neistenkangas); een Zweeds eiland in de Torne nabij Neistenkangas;
Haapasaari (Ylitornio); een Fins eiland in de Torne nabij Ylitornio (plaats)